Небельское муниципальное образование — в Иркутской области России:

 Небельское муниципальное образование (Казачинско-Ленский район)
 Небельское муниципальное образование (Киренский район)